Puchar UEFA 2008/2009 () – 38. edycja międzynarodowego klubowego turnieju piłki nożnej Puchar UEFA, zorganizowana przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich w terminie 17.07.2008 – 20.05.2009. W rozgrywkach zwyciężyła drużyna Szachtar Donieck.

Rozgrywki składały się, podobnie jak w roku poprzednim, z siedmiu rund głównych i dwóch rund kwalifikacyjnych. Większość z nich została rozegrana systemem „mecz-rewanż”. Wyjątkami były: faza grupowa oraz finał rozgrywany na neutralnym stadionie w Stambule.

I runda kwalifikacyjna

Pierwsze mecze 
17 lipca 2008

Rewanże 
31 lipca 2008

II runda kwalifikacyjna

Pierwsze Mecze 
14 sierpnia 2008

Rewanże 
26 sierpnia 2008

28 sierpnia 2008

Drużyny 
UEFA podzieliła 80 zespołów na rozstawione i nierozstawione. Następnie podzieliła je na 8 grup. W każdej znajduje się 5 drużyn rozstawionych i 5 nierozstawionych. Pary I rundy wylosowano spośród drużyn znajdujących się w jednej grupie (system: rozstawiony – nierozstawiony)

I runda

Pierwsze mecze 
16 września 2008

18 września 2008

Rewanże 
30 września 2008

2 października 2008

Faza grupowa 
Losowanie grup odbyło się 7 października 2008.

Podział na koszyki 

Pogrubione drużyny awansowały do Fazy Pucharowej Pucharu UEFA

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Faza pucharowa

Drużyny 
  Manchester City (z grupy A)
  FC Twente (z grupy A)
  Paris Saint-Germain (z grupy A)
  Galatasaray SK (z grupy B)
  Metalist Charków (z grupy B)
  Olympiakos SFP (z grupy B)
  Standard Liège (z grupy C)
  UC Sampdoria (z grupy C)
  VfB Stuttgart (z grupy C)
  Udinese Calcio (z grupy D)
  Tottenham Hotspur(z grupy D)
  NEC Nijmegen(z grupy D)
  VfL Wolfsburg (z grupy E)
  A.C. Milan (z grupy E)
  SC Braga (z grupy E)
  Hamburger SV (z grupy F)
  AFC Ajax (z grupy F)
  Aston Villa (z grupy F)
  AS Saint-Étienne (z grupy G)
  Valencia CF (z grupy G)
  FC København (z grupy G)
  CSKA Moskwa (z grupy H)
  Deportivo La Coruña (z grupy H)
  Lech Poznań (z grupy H)
  Girondins Bordeaux (z grupy A Ligi Mistrzów)
  Werder Brema (z grupy B Ligi Mistrzów)
  Szachtar Donieck (z grupy C Ligi Mistrzów)
  Olympique Marsylia (z grupy D Ligi Mistrzów)
  Aalborg BK (z grupy E Ligi Mistrzów)
  ACF Fiorentina (z grupy F Ligi Mistrzów)
  Dynamo Kijów (z grupy G Ligi Mistrzów)
  Zenit Petersburg (z grupy H Ligi Mistrzów)

Drabinka

1/16 finału 

Wynik łączny: 3-3
Awans:  Dynamo Kijów

Wynik łączny: 4-2
Awans:  Zenit Petersburg

Wynik łączny: 2-5
Awans:  AS Saint-Étienne

Wynik łączny: 1-3
Awans:  CSKA Moskwa

Wynik łączny: 3-3
Awans:  Werder Brema

Wynik łączny: 3-4
Awans:  Galatasaray SK

Wynik łączny: 5-1
Awans:  Paris Saint-Germain

Wynik łączny: 0-4
Awans:  Hamburger SV

Wynik łączny: 3-0
Awans:  Metalist Charków

Wynik łączny: 6-1
Awans:  Aalborg BK

Wynik łączny: 4-1
Awans:  SC Braga

Wynik łączny: 3-4
Awans:  Udinese Calcio

Wynik łączny: 3-1
Awans:  Szachtar Donieck

Wynik łączny: 3-4
Awans:  Manchester City

Wynik łączny: 1-2
Awans:  AFC Ajax

Wynik łączny: 1-1 (k. 7-6)
Awans:  Olympique Marsylia

1/8 finału 

Wynik łączny: 4-3
Awans:  Olympique Marsylia

Wynik łączny: 3-2
Awans:  Werder Brema

Wynik łączny: 2-1
Awans:  Szachtar Donieck

Wynik łączny: 2-1
Awans:  Udinese Calcio

Wynik łączny: 1-0
Awans:  Paris Saint-Germain

Wynik łączny: 3-3
Awans:  Dynamo Kijów

Wynik łączny: 2-2 (k. 4-3)
Awans:  Manchester City

Wynik łączny: 4-3
Awans:  Hamburger SV

Ćwierćfinały 

Wynik łączny: 4-3
Awans:  Hamburger SV

Wynik łączny: 6-4
Awans:  Werder Brema

Wynik łączny: 4-1
Awans:  Szachtar Donieck

Wynik łączny: 3-0
Awans:  Dynamo Kijów

Półfinały 

Wynik łączny: 3-2
Awans:  Szachtar Donieck

Wynik łączny: 3-3
Awans:  Werder Brema

Finał 

Zwycięzca:   Szachtar Donieck

Najlepsi strzelcy 
 11 goli
  Vágner Love (CSKA Moskwa)

 9 goli
  Ivica Olić (Hamburger SV)

 8 goli
  Fabio Quagliarella (Udinese Calcio)

 6 goli
  Diego (Werder Brema)
  Mario Gómez (VfB Stuttgart)
  Péguy Luyindula (Paris Saint-Germain)
  Luís Aguiar (SC Braga)

 5 goli
  Claudio Pizarro (Werder Brema)
  Hernan Rengifo (Lech Poznań)
  Ilan (AS Saint-Étienne)
  Diogo (Olympiakos SFP)
  Luis Suárez (AFC Ajax)
  Milan Baroš (Galatasaray SK)
  Mladen Petrić (Hamburger SV)

 4 gole
  Jajá (Metalist Charków)
  Fernandinho (Szachtar Donieck)
  Darren Bent (Tottenham Hotspur)
  Peter Crouch (Portsmouth F.C.)
  Edin Džeko (VfL Wolfsburg)
  Zvjezdan Misimović (VfL Wolfsburg)
  Bafétimbi Gomis (AS Saint-Étienne)
  Emiliano Bonazzoli (UC Sampdoria)
  Albert Meyong Zé (SC Braga)
  José Paolo Guerrero (Hamburger SV)
  Harry Kewell (Galatasaray SK)

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (2008/2009)
 Puchar Intertoto UEFA 2008

Puchar UEFA
2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej